Lempart ist der Familienname folgender Personen:

 Marta Lempart (* 1979), polnische Juristin und Aktivistin
 Tomasz Lempart (1915–2005), polnischer Sportfunktionär